Relander ist der Familienname folgender Personen:

 Lauri Kristian Relander (1883–1942), finnischer Politiker, Mitglied des Reichstags und Präsident (1925–1931)
 Signe Relander (1886–1962), finnische First Lady (1925–1931), Ehefrau von Lauri Kristian Relander